Иго III од Бургундије (1142-25. август 1192) био је војвода Бургундије од 1162. године до своје смрти. Један је од најзначајнијих учесника Трећег крсташког рата.

Биографија 

У Трећи крсташки поход Иго је кренуо у склопу француске армије Филипа II Августа. Учествовао је у опсади Акре. Када је Филип напустио Свету земљу Игу је поверио комплетну француску армију. Учествовао је и у бици код Арсуфа у којој је одиграо значајну улогу. Умро је следеће године у Акри.

Породично стабло

Литература 
 

Рођени 1142.
Умрли 1192.
Крсташи
Личности Трећег крсташког рата
Бургундска династија